Jong steht für:
 Jong (niederländischer Familienname) (De Jong), niederländischer Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Jong (koreanischer Familienname), koreanischer Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Jong (Chiefdom), Verwaltungsgebiet in Sierra Leone
 Jong, Fluss in Sierra Leone, siehe Taia (Fluss)

Siehe auch:
 Jongh
 Yong
 Jonge
 Josselin de Jong